Gastheer (biologie), een organisme dat een ander organisme bij zich draagt, zoals bij parasitisme of symbiose
Gastheer (persoon), iemand die gasten ontvangt